Luanda kan syfta på:

Geografi

Angola 

 Luanda (provins), 
 Município Luanda, kommun, 
 Luanda, huvudstaden,

Se även 
 1431 Luanda
 Porto de Luanda

Robotskapade Angolaförgreningar